Teratoschaeta är ett släkte av svampar. Teratoschaeta ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Teratoschaeta